Le qualificazioni del singolare del BCR Iași Open 2022 sono un torneo di tennis preliminare disputate il 19 dicembre 2021 per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Yuki Naito (qualificata)
  Dar'ja Astachova (qualificata)
  Cristina Dinu (qualificata)
  Ilona Georgiana Ghioroaie (qualificata)

  Andreea Roșca (primo turno)
  Andrea Gámiz (primo turno, ritirata)
  Elena-Teodora Cadar (ultimo turno)
  Miriam Bulgaru (primo turno)

Qualificate 

  Yuki Naito
  Dar'ja Astachova

  Cristina Dinu 
  Ilona Georgiana Ghioroaie

Lucky loser 

  Lavinia Tănăsie

  Olivia Tjandramulia

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Iași Open 2022